

Cinema 
 Le Savetier et le Financier – film del 1909 diretto da Louis Feuillade
 Le Savetier et le Financier – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Société Française des Films Éclair

Letteratura 
 Le Savetier et le Financier – favola di Jean de La Fontaine